Ястребарско:

 Ястребарско — город в Загребской жупании Хорватии.
 Ястребарско — концентрационный лагерь, созданный усташами во время Второй мировой войны.